Wilhelm Müseler  ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Müseler (Reiter) (1887–1952), Reiter und Autor einer richtungsweisenden Reitlehre
 Wilhelm Müseler (Numismatiker) (* 1952), deutscher Numismatiker